Klymtschuk ist der Name folgender Personen:

 Andrij Klymtschuk (* 1994), ukrainischer Skispringer
 Oleksandr Klymtschuk, Generalmajor des Sicherheitsdienstes der Ukraine